Touchstone steht für:
 Operation Touchstone, Serie von US-Kernwaffentests 1987–1988
 The Touchstone, Novelle von Edith Wharton
 Touchstone (Pferd) (1831–1861), ein britisches Vollblut-Rennpferd und Deckhengst
 Touchstone Crag, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Touchstone Pictures, eine US-amerikanische Filmproduktionsfirma
 Touchstone Television, Fernsehproduktionsfirma, siehe ABC Studios